HMS Yarmouth je (bilo) ime več vojaških plovil Kraljeve vojne mornarice:
 HMS Yarmouth (1748) 
 HMS Yarmouth (1911) 
 HMS Yarmouth (F101) 

Yarmouth